IndyCar è il nome promozionale di una competizione automobilistica americana per vetture monoposto e indica anche il nome convenzionale dato alla monoposto stessa.
 Per le stagioni dal 1979 al 1996 vedi Champ Car
 Per le stagioni dal 2002 in poi vedi IndyCar Series